Lennart Olsson eller Lennart Olson kan syfta på:

 en socialdemokratisk politiker, se Lennart Olsson (politiker)
 en fotograf och regissör, se Lennart Olson (fotograf)
 en biolog, se Lennart Olsson (biolog)
 en regissör, se Lennart Olsson (regissör)
 en arkitekt verksam i Borås, se Lennart Olsson (arkitekt)
 en arkitekt verksam i Örebro, se Lennart Olson (arkitekt)

Se även 
 Olsson
 Lennart Olsen